

Topônimos 
Corumbá  —  município do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil
Corumbá de Goiás  —  município do estado de Goiás, Brasil
Rio Corumbá  — curso de água do estado de Goiás

Outros 
José Vicente Matias — serial killer apelidado de "Corumbá"

Desambiguações de topônimos